Луїджі Гальвані (1737—1798)— італійський медик і фізик.
 Лючія Ґалеацці Ґальвані (1743—1788) — італійська вчена.
 Паоло Гальвані (* 1967) — італійський перекладач-україніст.
 Пелагіо Гальвані (1165—1230) — португальський кардинал-єпископ Альбано, папський легат в П'ятому хрестовому поході.

 Гальвані-потенціал — різниця електричних потенціалів між двома точками в різних фазах.

 Гальвані — місячний кратер.
 10184 Ґальвані — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Гальван